Bradidactilia é o encurtamento dos dedos ou dos artelhos devido à redução do comprimento das falanges. Herdada como traço dominante e relacionada à baixa estatura.

Referência
SADLER, T. W. LANGMAN Embriologia médica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

Doenças congénitas do sistema musculoesquelético